Секст Квинти́лий Кондиа́н () — имя нескольких римских политиков:
 Секст Квинтилий Кондиан — ординарный консул 151 года;
 Секст Квинтилий Кондиан — ординарный консул 180 года, племянник предыдущего.